Csehország
 Český Krumlov, település Dél-Csehországban
 Moravský Krumlov, település Dél-Morvaországban